Ženy mohou být:

množné číslo od slova žena – více žen
označení pro ženskou sportovní soutěž

v kultuře
Ženy (hudební skupina) – česká hudební skupina
Ženy (kniha) – román Charlese Bukowského z roku 1978
Ženy (film, 1969) – americký film z roku 1969 s Brigitte Bardotovou v hlavní roli
Ženy (film, 2008) – americký film z roku 2008, režie Diane English

Externí odkazy